Igalo un oraș din comuna Herceg Novi, Muntenegru. Conform datelor de la recensământul din 2003, orașul are 3754 de locuitori (la recensământul din 1991 erau 3676 de locuitori).

Demografie 
În orașul Igalo locuiesc 2988 de persoane adulte, iar vârsta medie a populației este de 38,2 de ani (37,1 la bărbați și 39,3 la femei). În localitate sunt 1300 de gospodării, iar numărul mediu de membri în gospodărie este de 2,88.

Populația localității este foarte eterogenă.

Referințe

Legături externe 

 Mape, aerodromi i vremenska situacija lokacija (Fallingrain)
 Satelitska mapa (Wikimapia)
 Gugl satelitska mapa (Maplandia)
 Plan naselja na mapi (Mapquest)
 Igalo

Localități din comuna Herceg Novi
Orașe din Muntenegru